Панкратов, Василий:
 Панкратов, Василий Никитович (1913—1983) — Герой Советского Союза.
 Панкратов, Василий Семёнович (1864—1925) — российский политический деятель.